La première fermeture du musée des Offices au temps de la pandémie de Covid-19 a eu lieu avec le confinement général de l'Italie du  et a duré jusqu'au  ; la deuxième a commencé le  et a pris fin le  ; la troisième a commencé le  et a pris fin le , pour le Jardin de Boboli, et le mardi , pour les Offices et Palazzo Pitti.

Description 
Le , vers , le président du Conseil des ministres Giuseppe Conte annonce, dans une allocution télévisée, que toute l'Italie est placé en quarantaine, à partir du  jusqu'au . Tout le pays est donc en « zone rouge », pour restreindre les mouvements de la population et limiter la propagation, en Italie, de la pandémie de maladie à coronavirus. Les musées sont obligés de fermer leurs portes.

Après la première fermeture du musée des Offices (de Palazzo Pitti e du Jardin de Boboli aussi) pour la pandémie de Covid-19, le Palazzo Pitti a rouvert le , avec des horaires de 8.30 - 18.30, avec l'obligation de masques couvrant la bouche et le nez et d'une distance entre les personnes d'au moins . Les collections visitables étaient : le Trésor des Grands-ducs, la Galerie Palatine et la Galerie d'Art Moderne. Étaient fermés les Appartements Royaux, les Appartements Impériaux et le Musée de la Mode et du Costume, qui est resté fermé depuis  et on avait prévu de ne pas le rouvrir avant le . On pouvait donc visiter , soit le 80% des espaces de Palazzo Pitti.

Ceux qui avaient acheté un billet, pour visiter le musée pendant les jours compris dans la période de fermeture, pouvaient en demander le remboursement au vendeur. La validité des Passepartout (« coupon B-ticket ») était prolongée de . Ce fut la fermeture la plus longue du Musée des Offices, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : c'est-à-dire  .

A Florence, la petite fenêtre à vin (en italien : buchetta del vino ou finestra del vino) - une ouverture typique, aménagée au  dans les murs de certains bâtiments, pour vendre du vin en toute sécuritée en temps d'épidémie de peste - retrouve sa fonction, en permettant la distanciation physique imposée : des boissons, des cafés, des sandwichs et des glaces sont vendus par cette ouverture.

La deuxième clôture - en Italie - a eu lieu à partir du . On dit alors, en latin : « Italia est omnis divisa in partes » : les régions italiennes sont identifiées comme « jaune », « orange » ou « rouge », selon la moindre, la moyenne ou la plus grande criticité, vis-à-vis de la pandémie. La Toscane était classée « jaune » : ce qui prévoyait l'ordre de fermeture des musées et des expositions et la suspension des activités des salles de jeux, des bingo et des machines à sous dans les bars et les tabacs ; les piscines devaient également rester fermées et aussi les gymnases, les théâtres et les cinémas. (Dpcm , « Le misure suddivise per aree di criticità »).

Le directeur des Offices Eike Schmidt a annoncé la réouverture pour le lundi  du Jardin de Boboli et pour le mardi  de Palazzo Pitti. Fermeture samedi et dimanche. Dans le même temps, il a officiellement informé que les Offices possédaient de nouveau une œuvre d'art qu'on croyait perdue depuis des temps immémoriaux. Il s'agissait de lÉnigme d'Homère, du maître bolonais Bartolomeo Passerotti (1529-1592) un'œuvre, déjà présente dans les collections de Cosme III de Médicis, rachetée par le Musée sur le marché antiquaire.

Les salles d'exposition des Offices, de Palazzo Pitti et le Jardin de Boboli ont été à nouveau fermées au public depuis le , en conformité avec les mesures réglementaires du Ministre de la Santé et des ordonnances régionales, concernant le confinement d'urgence Covid-19. La situation s'est même aggravée, puisque par ordonnance du  la Toscane est passée en zone « orange », avec des mesures encore plus restrictives.

En mars 2021, la Toscane tombe  puis dans la zone « rouge ». Le  la Toscane est revenue en zone « orange ». Pendant ce temps les travaux de restauration du Corridor de Vasari ont commencé. Il s'agit d'un parcours de  qui du Palais des Offices arrive à la Grotte de Buontalenti, dans le Jardin de Boboli. Le Corridor côtole l'Arno, passe au-dessus des maisons médiévales d'un parapet de Ponte Vecchio, entre dans l'église de Santa Felicita. De 1973 à 2016, dans une partie de ce passage l'on a exposée la collection d'autoportraits des Offices. Le communiqué officiel du Musée indique que deux parcours historiques seront aménagés : sur l'attentat de via Georgofili du 1993 et sur la dévastation du centre historique de Florence et sur le vol d'œuvres d'art des Uffizzi par des militaires nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale. On espère ouvrir le Couloir de Vasari le , anniversaire du massacre de via dei Geogofili.

Dans l'après-midi du , a été diffusée la nouvelle officielle que la Toscane - comme d'autres régions - serait de retour en zone « jaune » à partir de lundi . En ce qui concerne les Offices, voici le calendrier des réouvertures, communiqué de presse : 

« Du  est rouvert le Jardin de Boboli, tous les jours, mais la Grande Grotte et le Musée de la Porcelaine restent fermés. Le , rouvrent les Offices - avec  nouvelles salles, dédiées à la peinture du  florentine, romaine et émilienne - et le Palazzo Pitti. Jusqu'au , est ouverte l'exposition de sculpture romaine, dédiée à la femme de l'époque impériale Imperatrici, matrone, liberte. A Palazzo Pitti l'on peut visiter, à partir du , la Galerie Palatine, la Galerie d'Art Moderne et le Trésor des Grands-ducs. Jusqu'au , est ouverte l'exposition Leone X torna a Firenze, dédiée au Portrait du pape Léon X de Raphaël. Dans tout le musée sont en vigueur les règles, nationales et régionales, contre la diffusion du coronavirus. »

Pendant les travaux pour la récupération et la restauration de l'aile ouest - où seront aménagés l'entrée et la billetterie du musée - sont apparues deux fresques, oubliées et cachées sous le plâtre : un portrait du grand-duc Ferdinand Ier de Médicis et un portrait de Cosme II de Médicis.

Nouveaux parcours virtuels 
Les Offices, pendant les fermetures pour Covid-19, inaugurent des nouveaux parcours virtuels, pour maintenir vivant le contact avec les visiteurs et les chercheurs et pour illustrer les trésors d'art, aussi bien ceux exposés dans les salles que ceux conservés dans les dépôts. 

La journée dédiée à Dante Alighieri - le  « Dantedì », qui est un rendez-vous très suivi par les chercheurs et par les étudiants - devient virtuelle.

2020 
 - - Le Gallerie degli Uffizi aprono il loro canale Facebook.
 - - Campagna social su Twitter #WaitingforSpring.
  - Gli Uffizi celebrano il primo Dantedì con l'acquisto "Francesca da Rimini nell'inferno dantesco" (1810), capolavoro giovanile di Nicola Monti.
  - Dantedì - Botticelli legge Dante.
  - Dantedì - Per me si va nel cuore delgi Uffizi... per me si va nella Città di Dante.
  - Dantedì - Una discesa agli Inferi... dentro le viscere degli Uffizi.
 - - Dantedì - "Non per foco ma per divin'arte". Immagini dantesche dalle Gallerie degli Uffizi.
 - - #Uffizikids #laculturanonsiferma.
 - - La Sala delle Dinastie e le Sale del Cinquecento veneziano. Un tour virtuale: le nuove sale degli Uffizi a 360°.
 - - GIOIELLI AGLI UFFIZI: UN PERCORSO VIRTUALE TRA I MISTERI DELLE GEMME DIPINTE NEI CAPOLAVORI DEL MUSEO. Un parcours, du  au début du , avec des reproductions à haute définition de chefs-d'œuvre, tels que Adoration des Mages de Gentile da Fabriano et Portrait de Richard Southwell d'Hans Holbein.  étapes, avec des œuvres exposées au 2me étage des Galeries.
 - - Online il nuovo numero di IMAGINES (4) : la rivista scientifica degli Uffizi scaricabile dal sito web!.
 - -  Sul sito degli Uffizi tutti i video-racconto delle collezioni.
 - - 3 giugno: riaprono gli Uffizi!.
 - - Guarigioni miracolose:gli Uffizi dedicano una mostra virtuale all'arte del miracolo che cura la sofferenza. L'art interprète le miracle dans des œuvres du  au  : quinze œuvres, certaines appartenant aux collections du Musée, réalisées par des maîtres comme Beato Angelico, Sandro Botticelli, Rembrandt.
 - - Il famoso "Esperimento" di Joseph Wright of Derby per la prima volta in Italia<ref>{{Lien web |langue=it |auteur=Gallerie degli Uffizi |titre=Il famoso "Esperimento" di Joseph Wright of Derby |url=https://www.uffizi.it/eventi/il-famoso-esperimento-di-joseph-wright-of-derby-per-la-prima-volta-in-italia
|site=www.uffizi.it |consulté le=7 avril 2021}}.</ref>.

2021 

 La Sala delle Dinastie e le Sale del Cinquecento veneziano.
 "A riveder le stelle" Dante illustrato: un omaggio per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Des illustrations de la Divina Commedia par Federico Zuccari.
  - Giornata della Memoria 2021 / Terre d'esilio, terre di confino.
  - Festa dell'amore agli Uffizi!.
  -  - Voci di donne. Ritratti femminili dalle Gallerie degli Uffizi.
 - - Il calendario di appuntamenti per le celebrazioni del DanteDì 2021.
Pour les enfants et les familles
  -  - Aspettando Primavera. Un girotondo alle Gallerie degli Uffizi.
  -  - La DAD () degli Uffizi porta a scuola i classici del Rinascimento.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Liens externes 
 .
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Confinement lié à la pandémie de Covid-19 en Italie

Musées des Offices au temps de la pandémie de Covid-19
Isolement (soin de santé)
Tourisme à Florence
Galerie des Offices